El topónimo Folgosa puede hacer referencia a:

 A Folgosa, lugar español de la parroquia de La Canda, del municipio de Piñor, provincia de Orense, Galicia.
 Folgosa (Armamar), freguesia portuguesa del concelho de Armamar, distrito de Viseu.
 Folgosa (Asturias), aldea española de la parroquia de Trabada, del concejo de Grandas de Salime, Principado de Asturias.
 Folgosa (Corgo), parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.
 Folgosa (Foz), barrio español de la parroquia de Santa Cecilia del Valle de Oro, del municipio de Foz, provincia de Lugo, Galicia.
 Folgosa (La Coruña), aldea española de la parroquia y municipio de Dumbría, provincia de La Coruña, Galicia.
 Folgosa (Maia), freguesia portuguesa del concelho de Maia, distrito de Oporto.
 Folgosa (Ribadeo), aldea española de la parroquia de Piñeira, del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.
 San Esteban de Folgosa, parroquia civil española del municipio de Corgo, provincia de Lugo, Galicia.

Véase también 

 Folgoso